Dori Sakurada (1991) is een Japanse acteur, zanger, danser en model. Hij is vooral bekend met zijn rol in Alice in Borderland als Niragi. Ook speelt hij in andere Japanse drama series zoals Coffee and Vanilla, Goodmorning call, The Prince of tennis.

Japans acteur